Alaba är ett släkte av snäckor. Alaba ingår i familjen Litiopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Alaba